Palleja bezeichnet:
 Pallejà, katalanische Stadt

Palleja ist der Familienname von
 Juan Pallejá (1889–1971), spanischer Filmregisseur